Trois petites pièces est le titre de plusieurs recueils d’œuvres musicales :

 Trois petites pièces pour flûte et piano d'Augusta Holmès (1896)
 Trois petites pièces pour violoncelle et piano d'Anton Webern (1914)
Trois petites pièces montées d'Erik Satie, pour piano à quatre mains ou orchestre (1919)